Strada statale 10 Padana Inferiore – strada statale italiana
 Strada statale 10 – strada statale polacca
 Strada statale 10 – strada statale serba